Lockheed PV-1 – designazione di una versione del Lockheed B-34 Ventura secondo le convenzioni della United States Navy
 PV-1 – mitragliatrice aeronautica prodotta in Unione Sovietica.